Název Červený rybník má více rybníků:

 Červený rybník (u Chodové Plané) – západně od Chodové Plané v okrese Tachov
 Červený rybník (Jemnice) – severně od Jemnice v okrese Třebíč
 Červený rybník (u Jivjan) – severovýchodně od Jivjan v okrese Domažlice
 Červený rybník (u Nalžovských Hor) – jihovýchodně od Nalžovských Hor v okrese Klatovy
 Červený rybník (v Komárově) – na jihovýchodním okraji Komárova v okrese Beroun
 Červený rybník (Pihel) – 3 km jižně od Nového Boru v okrese Česká Lípa
 Červený rybník (Slaný) – ve Slaném v okres Kladno
Červený rybník (národní přírodní rezervace) –  v oblasti Záhoří na Slovensku

Zdrobnělý název 
 Červený rybníček – přírodní památka v okrese Znojmo

Přírodní památka 
 Červený rybník (přírodní památka) – část plochy Červeného rybníka u Pihelu, PP a evropsky významná lokalita

Hydronyma podle barev